Розенталь — деревня в Татарском районе Новосибирской области. Входит в Козловский сельсовет

География 
Площадь деревни — 133 гектара.

История 
В 1928 г. деревня Розенталь состояла из 91 хозяйства, основное население — эсты. Центр Розентальского сельсовета Татарского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Татарского района
Эстонские поселения вне Эстонии